Vermiculus är ett släkte av slemmaskar. Vermiculus ingår i fylumet slemmaskar och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Vermiculus